San Filippo steht für
San Filippo del Mela, Stadt in Sizilien, Italien 
San Filippo di Fragalà, Kloster in Frazzanò, Italien
Siehe auch:
Filippo
Sanfilippo
 San Filippo Neri